Großsteingrab Skibby Marker steht für:

 Großsteingrab Skibby Marker 1
 Großsteingrab Skibby Marker 2